RCE steht als Abkürzung für:

 Region Code Enhanced, Skriptroutine zur Behinderung von codefreien DVD-Abspielgeräten, siehe Regionalcode
 Regional Centre of Expertise, wie beispielsweise BenE München
 Remote Code Execution, eine Schwachstelle in der Computersicherheit, (beliebige Befehle auf dem entfernten Rechner ausführbar)
 Remote Component Environment, eine verteilte, Workflow-getriebene Integrationsumgebung zur Analyse, Modellierung und Simulation komplexer Systeme
 Reverse Code Engineering, siehe Reverse Engineering
 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, die oberste Denkmalschutzbehörde der Niederlande
 Roche Harbor Airport, Flughafen auf San Juan Island (IATA-Code)
 Rundu College of Education in Namibia

Abkürzung